Кереїт — село у складі Тюлькубаського району Туркестанської області Казахстану
 Кереїт — назва села Комунарне Роздольненського району Автономної Республіки Крим України до 1944 року